La Alcarria (streek), een streek in Spanje in de regio Castilië-La Mancha
 La Alcarria (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Guadalajara